Il termine Nemausa può riferirsi a:

Astronomia
 51 Nemausa – asteroide della fascia principale (diametro 148 Km)

Zoologia
 Nemausa – genere di granchi della famiglia Majidae